Radio Corporation of America, antiga companyia de ràdio estatunidenca
 RCA Victor, discogràfica estatunidenca 
 Connector RCA, connector elèctric usat en el mercat d'àudio/vídeo